Жуве () — ипрізвище.
 Луї Жуве (1887—1951) — французький режисер, актор театру і кіно.
 Мішель Марсель Жуве (1925—2017) — французький фізіолог.
 Див. також 
 Жув